El Mai Tai puede referirse a:
 La forma romanizada de la palabra Muay Thai, que es una forma de lucha tailandesa.
 Al cóctel Mai Tai.